Антониа Антониацци (; ) — валлийский государственный и политический деятель. Член Лейбористской партии Уэльса. На парламентских выборах в 2017 году была избрана членом Палаты общин Великобритании от Гауэра.

Биография 

Родилась и выросла в Лланелли в семье валлийки и итальянца. Училась в католической общеобразовательной школе Святого Джона Ллойда и в колледже Горсейнона. После изучения французского и итальянского языков в Эксетерском университете получила сертификат последипломного образования в области образования в Кардиффском университете.

Преподавала изучение языков в общеобразовательной школе Брингвин в Лланелли. Выиграла девять матчей за женскую национальную сборную Уэльса по регби.

В 2016 году участвовала в региональных выборах за место в Парламенте Уэльса. Затем баллотировалась в парламент Великобритании на парламентских выборах 2017 года от округа Гауэр, на место консерватора Байрона Дэвиса. Она одержала победу, получив большинство в 3269 голосов. Затем заявила, что намеревается стать сильным депутатом от избирательного округа и что «Гауэр был и всегда будет моим главным приоритетом».

Произнесла свою первую речь 29 июня 2017 года и рассказала, как иммиграция из Италии повлияла на кофейную культуру в Уэльсе и Великобритании.

Является председателем Всепартийной парламентской группы по медицинскому каннабису и по раку.

В июне 2019 года призвала министров разрешить использование медицинской марихуаны «всеми, кто в ней нуждается», сославшись на случай 12-летнего Билли Колдуэлла, чьё проявление эпилепсии была облегчена с помощью этого препарата. Также в июне 2019 года организовала дебаты в парламенте о рисках для здоровья, связанных с электромагнитными полями, особенно технологией 5G, в ходе которых она попросила правительство взять на себя обязательство, чтобы Общественное здравоохранение Англии информировало общественность о том, что все радиочастотные сигналы являются возможным канцерогеном для человека. Впоследствии издание The Guardian обвинило её в распространении «лженауки».

На парламентских выборах 2019 года вновь была избрана членом Палаты представителей от Гауэра. На последующих выборах руководства Лейбористкой партии поддержала кандидатуру Джесс Филлипс.

Брексит 

Занимала должность личного парламентского секретаря теневого государственного секретаря Северной Ирландии (2017—2018) и теневого государственного секретаря Уэльса (2018 год). 13 июня 2018 года она и пять других депутатов подали в отставку с постов лидеров Лейбористской партии в знак протеста против позиции лейбористов по брексит. Лидер партии Джереми Корбин поручил своим однопартийцам воздержаться при голосовании, согласно которому Великобритания останется на едином рынке, присоединившись к Европейскому экономическому пространству (ЕЭЗ). Некоторые члены подали в отставку и проголосовали за ЕЭЗ.

В серии парламентских голосований по брекситу в марте 2019 года проголосовала против позиции Лейбористской партии и за поправку, представленную членами Независимой группы за перемены для второго публичного голосования.

Права ЛГБТ+ 

В октябре 2021 года раскритиковала ЛГБТ-благотворительную организацию Stonewall, заявив, что правительство Уэльса продвигает «идеологическую культуру» и «продиктовано Stonewall».

В 2018 году встречалась с представителями Fair Play for Women, Woman’s Place UK и Transgender Trend.

В январе 2022 года она и ещё четыре делегата от Лейбористской партии в Парламентской ассамблее Совета Европы представили десять поправок к резолюции 2417 «Борьба с растущей ненавистью к ЛГБТИ в Европе». Поправки стремились включить слово «пол» наряду с гендерной идентичностью, отделить ситуацию в Великобритании от Венгрии, Польши, России и Турции и удалить ссылки на предполагаемые движения против ЛГБТИ в Великобритании. Делегаты подверглись критике со стороны Pink News за удаление ссылок на нападения против ЛГБТИ в Великобритании, осуждение анти-транс-движений и призыв прекратить финансирование групп или властей, выступающих против ЛГБТИ; в свою очередь в защиту делегатов выступила активистка Дебби Хейтон, за протест против удаления сексуально-эссенциалистского языка, который она считала важным для не-транс-женщин.

Личная жизнь 
Имеет сына.

Примечания 

Члены палаты общин Великобритании